Viburnum rhytidophyllum
Viburnum tinus